Krzeszew Rządowy – część miasta Ozorków, do 1987 samodzielna wieś
 Krzeszew Szlachecki – część miasta Ozorków, do 1987 samodzielna wieś